Percy (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois
 Percy (Isèra), municipi francès al departament de la Isèra 
 Percy (Manche), municipi francès al departament de Manche 
 Percy-en-Auge, municipi francès al departament de Calvados 
 Cantó de Percy, cantó francès al districte de Saint-Lô (departament de la Manche)